Piazza del Duomo (Plaza de la Catedral en italiano) es el nombre de varias plazas de ciudades italianas, llamadas así por albergar la catedral (Duomo) de la ciudad, y que generalmente están situadas en su centro histórico:
 Piazza del Duomo de Catania;
 Piazza del Duomo de Florencia;
 Piazza del Duomo de Milán;
 Piazza del Duomo de San Gimignano;
 Piazza del Duomo de Siena.